Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб надзбручанський» (втрачена) була створена рішенням Облвиконкому №554 від 21.12.1974 року на території лісового урочища «Лучанський ліс» біля с.Кокошинці (кв.52, вид 6 Вікнянського лісництва ДП «Тернопільліс», Гусятинський район).  Площа – 0,05 га.

Рішенням Тернопільської обласної ради №206 від 18.11.2003 року об’єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по причині включення об’єкту до складу природного заповідника «Медобори» .

Примітки

Джерела 
 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Ботанічні пам'ятки природи Тернопільської області‎
Природоохоронні об'єкти, засновані 1974